Хргуд может означать:
 Хргуд (Берковичи) — посёлок в общине Берковичи в Республике Сербской (Босния и Герцеговина)
 Хргуд (гора) — гора, расположенная в , на территории общины Берковичи в Республике Сербской (Босния и Герцеговина)
 Хргуд (Столац) — посёлок в общине Столац в Федерации Боснии и Герцеговины (Босния и Герцеговина)